GSU est un sigle qui peut désigner :
 Gauche socialiste unifiée, un parti politique marocain ;
 Georgia State University (en français, Université d'État de Géorgie), une université publique située à Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis ;
 Gwanda State University (en français, Université d'État de Gwanda), une université publique située à Gwanda, dans la province du Matabeleland méridional, au sud-ouest du Zimbabwe ;
 Grambling State University (en français, Université d'État de Grambling), une université américaine située à Grambling, dans la paroisse de Lincoln, en Louisiane.